Blacktail Point bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Blacktail Point (Colorado)
 Blacktail Point (Montana)